Els dendrocèlids (Dendrocoelidae) són una família de triclàdides que habiten a l'aigua dolça.

El triclàdide d'aigua dolça més gran conegut pertany a aquesta família, fa 40 cm o més i habita el llac Baikal.

Descripció 

Els dendrocèlids tenen un òrgan glandomuscular anterior que s'ha perdut secundàriament en algunes espècies.

La musculatura de la faringe dels dendrocèlids presenta una zona interior de músculs que consisteix en capes de fibres circulars i longitudinals entremesclades. En el cas dels planàrids, la zona interior de músculs està diferenciada en dues capes que no estan entremseclades.

Classificació

Taxonomia 
Els dendrocèlids són considerats com a grup germà de les planàries de la família dels kènkids basant-se en evidències morfològiques i moleculars. Totes dues famílies presenten un òrgan adhesiu anterior que seria apomòrfic. La forma d'aquest òrgan adhesiu pot variar entre les espècies d'ambdós grups, però tenen una estructura que segueix els mateixos principis.

Filogènia 
L'any 2009 Sluys i col·laboradors van resumir la filogènia dels diversos grups de triclàdides, incloent els dendrocèlids i els kènkids:

Gèneres 
Els gèneres de dendrocèlids descrits fins ara són els següents:

 Acromyadenium
 Alaoplana
 Anocelis
 Archicotylus
 Armilla
 Atria
 Baikalobia
 Baikalocotylus
 Baikaloplana
 Bdellocephala
 Caspioplana
 Dendrocoelopsis
 Dendrocoelum
 Hyperbulbina
 Hyperpapillina
 Miodendrocoelum
 Papilloplana
 Polycladodes
 Procotyla
 Protocotylus
 Rimacephalus
 Sorocelis

Referències